Bahrami ist der Familienname folgender Personen:

 Ahmed Ali Bahrami (* 1919), iranischer Diplomat
 Aidin Nikkhah Bahrami (1982–2007), iranischer Basketballspieler
 Ameneh Bahrami (* 1978), iranische Frauenrechtlerin, Schriftstellerin und Opfer eines Säureanschlags
 Elmira Bahrami (* 1985), deutsche Schauspielerin und Musikerin
 Mansour Bahrami (* 1956), iranischer Tennisspieler
 Ramin Bahrami (* 1976), iranischer Pianist
 Samad Nikkhah Bahrami (* 1983), iranischer Basketballspieler